Ludger Tom Ring kan henvise til flere personer:

 Ludger Tom Ring den ældre (1496–1547) – tysk maler og bogillustrator
 Ludger Tom Ring den yngre (1522–1584) – tysk maler og tegner